Le terme stub peut désigner :

Sémantique 
 le terme « ébauche » en anglais (en parlant d'un article court) ;
 en informatique :
 un module logiciel simulant à minima la présence d'un autre, soit parce que cet autre composant est indisponible, soit parce qu'il n'est pas encore connu. Ce remplacement sert principalement lors de phase de test ou de portage ;
 un module logiciel qui lie le code "utile" au code de communication dans le cadre de Remote procedure call ;
 une traditionnelle des maisons médiévales alsaciennes.

Sigle 

 Le S.T.U.B., ancien Service des transports urbains de Brive, désormais nommé Libéo.

Toponyme 

 Lješev Stub, un village du sud du Monténégro.

Sciences et techniques 
 en électronique, une section de ligne ou de guide d'ondes connectée en une seule extrémité ;
 en mécanique, une barre de section circulaire (« rond ») en acier calibré, rectifiée (p. ex. qualité h7).
Acronyme
Sigle de 4 caractères